Königsegg är namn på följande orter:

 Königsegg i Gemeinde Guggenhausen i Landkreis Ravensburg i Baden-Württemberg
 Burg Königsegg i Orten Königsegg i Gemeinde Guggenhausen

 Tidigare grevskapet Königsegg-Aulendorf (i Aulendorf)
 Tidigare grevskapet Königsegg-Rothenfels (i Allgäu)

Schwaben